Askis (russisch ) steht für:
 Askis (Siedlung), Siedlung städtischen Typs in der Republik Chakassien (Russland)
 Askis (Dorf), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Republik Chakassien (Russland)
 Askis (Fluss), Nebenfluss des Abakan in Russland